Spuren im Schnee ist der Titel folgender Werke:

 Spuren im Schnee, österreichischer Verleihtitel von Sprung in den Abgrund, Action- und Kriminalfilm von Harry Piel (1933)
 Spuren im Schnee (Roman) (englisch Treasures of the Snow), Kinderbuch (1950) von Patricia St. John
 Spuren im Schnee (1955), deutscher Verleihtitel von Sledy na snegu (), sowjetischer Film von Adolf Bergunker
 Spuren im Schnee (1980), britisches Filmdrama von Michael Pritchard nach dem englischen Kinderbuch Treasures of the Snow